Fuwa kan syfta på:
 Fuwa, maskotarna till Olympiska sommarspelen 2008 i Peking.

Fuwa kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Markaz Fuwah, region, Kafr el-Sheikh, 
 Fuwah, ort, Kafr el-Sheikh, 

Robotskapade Egyptenförgreningar